Список 100 самых влиятельных журналов биологии и медицины за последние 100 лет () составлен организацией «» (SLA, США) на основе опроса специалистов в 2009 году.

История 
Опрос был организован организацией  Centennial и её отделением BioMedical & Life Sciences Division (DBIO) для выявления 100 самых влиятельных в мировой науке журналов в области биологии и медицины за последние 100 лет. Это отделение возглавляли: в 2008 — Chair John Tebo, University of Cincinnati, и в 2009 — Chair Jean Crampon, University of Southern California.

Три группы, состоящие из трех экспертов каждая, были рекрутированы из членов DBIO. Каждая группа составила ряд вопросов для сравнения журналов в различных категориях биологии и медицины. Тони Станкас из Университета Арканзаса (Tony Stankus, University of Arkansas) стал итоговым главным редактором для координации работ всех экспертных групп и окончательного подведения результатов опроса.

Целью для заключительного голоса было составление сбалансированного списка, чтобы в каждой из трёх областей было выбрано по 33 или 34 журнала. Затем Tony Stankus на основе подготовленных анкет провёл опрос среди 686 членов DBIO, для выявления 100 самых влиятельных в мировой науке журналов в области биологии и медицины за последние 100 лет. Список победителей приводится ниже.

Впервые список 10 самых влиятельных журналов по итогам этого опроса («DBIO Top 10») был анонсирован 16 июня 2009 год на DBIO Annual Business luncheon, во время юбилейной конференции Centennial Conference в Вашингтоне (Washington, DC) и посвящён 75-летию DBIO и организован в виде академической презентации в стиле Academy Awards.

Экспертные группы 
 Clinical Medicine & Allied Health Sciences expert panel: Sandy Kramer, Arizona Health Sciences Library, США; Patricia Thibodeau, Duke University Medical Center; and Laurie Scott, Queen’s University, Канада.
 Molecular and Cellular Biology including Journals of Biotechnology and the Leading Multiscience Publications expert panel : Steven Adams, Princeton University, США; Karen Tempest, CSL Limited, Австралия; Mindy Thuna, the University of Toronto Mississauga, Канада.
 Natural History expert panel: Lori Bronars, Yale University, США; Eleanor MacLean, McGill University, Канада; Constance Rinaldo, Museum of Comparative Zoology at Harvard University, США.

Toп 10 
Источник
 Молекулярная и клеточная биология, биотехнология и междисциплинарные журналы
 Science
 Nature
 Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA

 Ботаника, зоология, антропология, палеонтология (The Natural History)
 The American Journal of Botany
 The Journal of Zoology
 The American Journal of Physical Anthropology (он получил столько же голосов, что и журналы Journal of Human Evolution и , но вышел вперёд за счёт более солидного возраста)
 

 Медицина (The Clinical and Medicine)
 New England Journal of Medicine
 JAMA: The Journal of the American Medical Association
 BMJ: The British Medical Journal (который всего на 2 голоса победил журнал The Lancet)

Журнал века 
 The Journal of the Centennial of SLA.
Журнал века был выбран среди 14 журналов, из которых 3 набрали почти 75 % голосов.
 Nature (он опередил New England Journal of Medicine и Science).

Издательство века 
 The Publisher of the Centennial of SLA

 Elsevier, имеет больше журналов (20) из Списка 100, чем любое другое издательство. Оно также лидирует и по числу номинированных названий журналов (82 из 403). На втором месте издательство Wiley с 14 журналами.

Toп 100

A 
 , (1900)
 American Journal of Botany, (1914)
 , (1952)
 , (1948)
 , (1868)
 American Journal of Physical Anthropology, (1918)
 American Journal of Psychiatry, (1844)
 , (1911)
 , (1867)
 , (1921)
 , (1953)
 Annals of the Entomological Society of America, (1908)
 , (1972)
 Annals of Forest Science, (1923)
 , (1953)
 , (1869)
 , (1926)
 , (1918)
 The Auk, (1884)

B 
 , (1962)
 , (1947)
 , (1791)
 , (1958)
 , (1945)
 BMJ: The British Medical Journal, (1840)
 Botanical Journal of the Linnean Society, (1855)
  (), (1929)
 , (1982)

C 
 Canadian Journal of Forest Research, (1970)
 Cancer, (1948)
 Cell, (1974)
 , (1935)
 Circulation, (1950)
 Clinical Infectious Diseases, (1979)
 Conservation Biology, (1986)
 Critical Care Medicine, (1973)
 Current Biology, (1991)

D 
 Development, (1953)
 Developmental Biology, (1959)

E 
 Ecology, (1927)
 EMBO Journal, (1982)
 Evolution (журнал), (1947)
 FASEB Journal, (1987)

F 
 FASEB Journal, (1987)

G 
 Gastroenterology, (1943)
 Genetics, (1916)

H 
 Human Gene Therapy, (1990)

I 
 Immunology, (1958)
 International Journal of Plant Sciences, (1875)

J 
 JAMA: The Journal of the American Medical Association, (1883)
 Journal of Allergy & Clinical Immunology, (1929)
 Journal of Anatomy, (1867)
 Journal of Bacteriology, (1916)
 Journal of Biological Chemistry, (1905)
 Journal of Bone & Joint Surgery, (1903)
 Journal of Cell Biology, (1955)
 Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, (1941)
 Journal of Ecology, (1913)
 Journal of Experimental Biology, (1923)
 Journal of Experimental Botany, (1950)
 Journal of Experimental Marine Biology & Ecology, (1967)
 Journal of Experimental Zoology, (1987)
 Journal of Fish Biology, (1969)
 Journal of Herpetology, (1958)
 Journal of Human Evolution, (1972)
 Journal of Immunology, (1916)
 Journal of Mammalogy, (1919)
 Journal of Medicinal Chemistry, (1958)
 Journal of Molecular Biology, (1959)
 Journal of Natural History, (1841)
 , (1927)
 Journal of Pharmacology & Experimental Therapeutics, (1909)
 Journal of Plant Research, (1887)
 Journal of Shellfish Research, (1981)
 Journal of the American Academy of Dermatology, (1976)
 Journal of the American College of Surgeons, (1905)
 Journal of the American Dental Association, (1913)
 Journal of the American Geriatrics Society, (1953)
 Journal of Urology, (1907)
 Journal of Virology, (1967)
 Journal of Zoology, (1833)

L 
 The Lancet, (1823)
 Limnology & Oceanography, (1956)

M 
 Molecular & Cellular Biology, (1981)
 Molecular & Cellular Proteomics, (2002)

N 
 Nature, (1869)
 Nature Biotechnology, (1983)
 Nature Genetics, (1992)
 Nature Structural & Molecular Biology, (1994)
 Neurology, (1951)
 New England Journal of Medicine, (1812)
 Nucleic Acids Research, (1974)

P 
 Pediatrics, (1948)
 Plant Ecology, (1949)
 Plant Physiology, (1926)
 PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences, (1914)
 Proceedings of the Royal Society of London B - Biological Sciences, (1905)

R 
 Radiology, (1918)

S 
 Science, (1880)
 Systematic Botany, (1976)

V 
 Virology, (1955)

Примечания

Ссылки 
 DBio100 Архивная копия
 Top Ten Most-Cited Journals (All Fields), 1999—2009

Списки журналов по темам
Списки:Биология